Ви́кторовка (; до 2016 г. Черво́ная либо Красная Ни́ва) — посёлок, Червононивский сельский совет, Богодуховский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320888801. Население по переписи 2001 г. составляет 435 (202/233 м/ж) человек.

Является административным центром Червононивского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Байрак.

Географическое положение 
Посёлок Викторовка находится в 2-х км от реки Мерчик (левый берег). В 0,5 км на востоке расположено село Байрак. Село окружено большими садовыми массивами.

История 
 1928 — дата основания.

Экономика 
 Совхоз «Красная нива» специализации овощи, молоко.

Объекты социальной сферы 
 Школа I—II ступеней.
 Фельдшерско-акушерский пункт.
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронены павших 24 воина.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания